La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Loyola Andalucía, ubicada en Córdoba (España).

Su nombre, ETEA, es el acrónimo con el que se conocía a la Escuela Superior de Técnica Empresarial Agrícola, centro universitario que dio origen a la actual escuela.

Historia 
ETEA fue fundada el 2 de octubre de 1963 por un equipo de jesuitas andaluces, en respuesta a la petición que la familia López Giménez hizo a la Compañía de Jesús para crear una institución por el desarrollo del mundo agrario de Andalucía. Se originó así la Fundación Rafael-Luis López Giménez, naciendo la Escuela Superior Técnica Empresarial Agrícola, cuya primera sede estuvo en la residencia jesuita de San Hipólito de Córdoba.

En diciembre de 1964, el Ministerio de Educación otorgaba validez universitaria a los estudios realizados en ETEA, adscrita a la Universidad de Madrid. En 1965 se trasladó desde la Real Colegiata de San Hipólito a su actual ubicación, entre lo que después sería el Parque Cruz Conde, la zona hospitalaria y el Campus de Menéndez Pidal. En ella se creó, en abril de 1969, la Escuela de Mandos Intermedios (EMI).

En septiembre de 1978 se creaba un Colegio Universitario adscrito a la Universidad de Córdoba, dando paso en 1983 a la creación de una Diplomatura en Ciencias Empresariales, y a la adscripción a la Universidad de Córdoba en 1988. Este convenio significó un aumento del número de alumnos.

A finales de los 80 comienzan a impartirse estudios de doctorado. En 1996 se comenzó a impartir la Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado, y en 1997 comenzó el desarrollo de estudios de Postgrado con másteres en Sevilla, Granada, Córdoba y Lucena.

Junto a la Fundación San Pablo Andalucía CEU tratarón de impulsar la creación de la Universidad Fernando III, que hubiese sido la primera universidad privada de Andalucía, aunque el proyecto fue abandonado por diferencias entre ambas instituciones. No obstante los responsables de la facultad continuaron, de manera independiente, con la fundación de la Universidad Loyola Andalucía, con sedes en Córdoba y Sevilla.

Directores de ETEA 
 1963-1970. Jaime Loring Miró.
 1970-1975. Vicente Theotonio.
 1975-1980. Adolfo Rodero Franganillo.
 1980-1989. Jaime Loring Miró.
 1989-1998. Manuel Cabanes.
 1999-2008. Jesús Ramírez Sobrino.
 2008-actualidad. Gabriel Pérez Alcalá.

Estudios

Diplomaturas y Licenciaturas 
 Diplomatura en Ciencias Empresariales (tres años).
 Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (cinco años).
 Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas e Investigación y Técnicas de Mercado (seis años).

Títulos de grado 
 Grado en Administración y Dirección de Empresas.
 Grado en Finanzas y Contabilidad.

Programas de Máster Oficiales 
 Máster Universitario en Métodos de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales.

Programas de Máster Propios 
Los programas de Máster propios son ofrecidos por la Loyola Leadership School.
 Máster en Consultoría y Asesoría Fiscal (MCAF)
 Máster en dirección y gestión bancaria (MDB)
 Máster en cooperación al desarrollo y gestión de ONGD
 Máster en administración de empresas (mba)
 Máster en dirección y gestiÓn de empresas agrarias
 Máster en dirección de instituciones y empresas sanitarias

Otros Programas 
 Program for Leadership Development. Ofrecido en colaboración con ESADE Business School y dirigido a profesionales en funciones directivas.
 Experto Universitario en Investigación de Mercado y Marketing.
 Curso Superior en Dirección de Ventas.
 Programa Directivo de Asesoramiento Directivo.

Sedes 
      
ETEA mantiene actualmente dos sedes: Calle Escritor Castilla Aguayo, en Córdoba y calle Trajano en Sevilla.

Profesores eméritos 
 Jaime Loring Miró.
 Adolfo Rodero Franganillo.

Enlaces externos 
 
 ETEA
 Fundación ETEA
 Loyola Leadership School

Agricultura en Andalucía
Escuelas de negocios de España
UNIJES
Universidad Loyola Andalucía